Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Łaszkiewicz – polski mineralog
 Bogumił Łaszkiewicz – polski chemik
 Felicjan Łaszkiewicz – katolicki duchowny
 Hubert Łaszkiewicz – polski historyk 
 Kazimierz Łaszkiewicz – polski polityk, działacz państwowy, poseł na Sejm 
 Krzysztof Łaszkiewicz – polski polityk i prawnik
 Maria Łaszkiewicz – polska artystka
 Piotr Łaszkiewicz – polski wojskowy
 Stefan Łaszkiewicz – polski wojskowy